Strefa akwilarna – obszar występowania orła (łac. aquila) jako głównego motywu heraldycznego. W swym zasięgu zawiera terytoria takie, jak: Polska, Śląsk, Czechy (pierwotnie godłem Czech był orzeł, natomiast lew był godłem herbowym Przemyślidów), Niemcy, Serbia, Rzym, Brandenburgia, Kraina, Tyrol.

W opozycji do strefy akwilarnej jest Europa Północna, gdzie dominuje lew.

Bibliografia 
 A. Znamierowski Insygnia, symbole i herby polskie

Linki zewnętrzne 
 Mapa strefy akwilarnej Alfreda Znamierowskiego
Godło